Der Funke steht für:
 Der Funke (IMT), Name der Zeitschriften der deutschen, österreichischen und Schweizer Sektionen der Internationalen Marxistischen Tendenz
 Der Funke (ISK), parteieigene Tageszeitung des Internationalen Sozialistischen Kampfbunds, Weimarer Republik